Arzamas peut faire référence à :

 Arzamas, ville de Russie (dans l'oblast de Nijni-Novgorod) ;
 Arzamas, cercle littéraire russe de 1815 à 1818 où fut reçu Alexandre Pouchkine.